scheenbeen of tibia, een bot in het onderbeen
Tibia (computerspel), een online roleplaying game
Tibia (geleedpotige), een van de geledingen van de poten van sommige Arthropoda
Tibia (geslacht), een geslacht van slakken
Tibia (register), een orgelregister dat met name in theaterorgels wordt toegepast
Tibia (taal), een dialect van het Biatah
Aulos (blaasinstrument) (Latijn: tibia) is een blaasinstrument uit de Oud-Griekse en de Oud-Egyptische muziek